Мюлдер, Мулдер () — нідерландське прізвище.

Відомі носії:

 Герріт Ян Мюлдер (1802 — 1880) — нідерландський хімік
 Карен Мюлдер (1970) — нідерландська супермодель
 Менді Мюлдер (1987) — нідерландська яхтсменка
 Міхел Мюлдер (1986) — нідерладнський ковзаняр, брат-близнюк Роналда
 Роналд Мюлдер (1986) — нідерладнський ковзаняр, брат-близнюк Міхела
 Тен Мюлдер (1981) — нідерландський велогонщик
 Ян Мюлдер (1943) — нідерландський політик